Гостиница «Приморская» — название гостиниц в России:
 Гостиница «Приморская» (Санкт-Петербург) — в городе Санкт-Петербурге;
 Гостиница «Приморская» (Сочи) — в городе Сочи.